Pearl Diffusion est une entreprise française du secteur de la distribution de produits en vente par correspondance (VPC) et boutique en ligne. Créée en 1992, l'entreprise basée à Sélestat en Alsace est active notamment dans l’informatique, le multimédia, la téléphonie, la bureautique, les consommables et les loisirs. Elle possède quatre magasins à Strasbourg, Sélestat, Paris et Lyon et est présente sur de nombreuses places de marchés.

Historique

Création de l’entreprise 
La société PEARL Diffusion est créée en 1992 sur le modèle de l'entreprise allemande  dont l'activité est la vente de produits technologiques en Europe depuis 1989. Le premier catalogue de PEARL sort en 1993, peu après la création de l'entreprise. Au fil des années, elle élargit la gamme de produit qu'elle distribue parallèlement à sa présence dans de nombreux salons spécialisés.

Magasins 
Le premier magasin PEARL ouvre à Strasbourg en . Il se trouve actuellement rue des tuileries à Souffelweyersheim. Le magasin de Sélestat suit de près, en ouvrant ses portes au rez-de-chaussée du siège social en 1998. Le magasin de Paris ouvre en , boulevard de Sébastopol, dans le  arrondissement et le dernier magasin en date ouvre à Lyon en 2017, rue de la République.

Magasin à Strasbourg 
Autrefois situé dans le quartier de Neudorf, le magasin Pearl de Strasbourg est ouvert depuis le  à Souffelweyersheim. Il s’agit du plus grand magasin de PEARL en France. Il possède une surface de vente de 800 m².

Magasin à Sélestat 
Le magasin PEARL à Sélestat est situé dans la zone industrielle nord. Ce magasin dispose une surface de vente de près de 400 m². Le service après-vente dispose d'une clinique informatique qui propose l'assemblage de PC à la carte, ainsi que le dépannage et la remise à niveau d’ordinateurs.

Magasin à Paris 
Le magasin PEARL de Paris se situe boulevard de Sébastopol, dans le  arrondissement. Il ouvre ses portes le . Il comporte une surface de vente de 220 m² répartie sur 2 étages.

Magasin à Lyon 
Le magasin PEARL de Lyon est situé rue de la République, sur la presqu'île. Il offre à la vente des produits d'informatique, smartphones, systèmes de vidéosurveillance, accessoires photo ou encore matériel de bureautique.

Vente en ligne

Site e-commerce 
Le site de commerce électronique Pearl.fr est actif à partir de 2004. PEARL Diffusion est adhérente à la Fédération du E-commerce et de la Vente à Distance (Fevad).

Communication 
Parallèlement à son studio photo présent depuis ses débuts, l'entreprise produit depuis 2017 des vidéos sur son studio TV. Depuis 2018, elle met en ligne des vidéos présentant ses produits sur une chaîne YouTube. PEARL anime par ailleurs le site Techblog.fr sur l’actualité high-tech en lien avec les produits vendus par la société.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
  Pearl Allemagne
  Pearl TV

Liens externes 
 Site officiel
 Chaîne YouTube de PEARL
 Blog de PEARL

Entreprise ayant son siège dans le Bas-Rhin
Entreprise fondée en 1992
Vente par correspondance